Groß Wronken ist der Name folgender Orte in Polen:

 Groß Wronken, deutscher Name von Wronki Wielkie, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Wronken, früherer Name von Wrony (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren